Johann Heusinger ist der Name folgender Personen:

* Johann Heusinger (Maler) (1769–1846), deutscher Maler 
 Johann Heinrich Gottlieb Heusinger (1766–1837), deutscher Lehrer und Philosoph
 Johann Michael Heusinger (1690–1751), deutscher Theologe und Pädagoge